Haze peut désigner :

Géographie 
 La Haze, ruisseau de Belgique, affluent de l'Ourthe

Patronyme 
 Jonathan Haze (né en 1929) acteur américain
 Allie Haze (née en 1987)
 Jenna Haze (née en 1982)

Pseudonyme 
 Haze, rappeur allemand
 Haze, rappeur espagnol

Cinéma 
 Haze, moyen métrage réalisé par Shin'ya Tsukamoto

Jeux vidéo 
 Haze, FPS développé par Free Radical Design et édité par Ubisoft

Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme